

Anno 
 471 o 471 a.C.

Codici 
 471 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Houstrup, in Danimarca

Matematica 
 471 – numero